Thirimont est le nom porté par deux villages de Belgique situés en Région wallonne

 Thirimont (Beaumont), village situé sur le territoire de la ville de Beaumont
 Thirimont (Waimes), village situé sur le territoire de la commune de Waimes